Presença de Anita pode se referir a:

Presença de Anita (livro), de Mário Donato
Presença de Anita (minissérie), de Manoel Carlos
Presença de Anita (filme), de Ruggero Jacobbi (1951)

Desambiguações de artes